Bockablad (bokka-blad) eller bockblad kan dialektalt avse olika växter:
Bokka-blad – i Närke och Södermanland (Convallaria majalis), se Liljekonvalj
Bockablatupper – i västra Dalarna (Convallaria majalis), se Liljekonvalj
Bokkablad – i Blekinge (Polygonatum odoratum), se Getrams
Bockblad – i Dalsland, Halland, Skåne och Västergötland (Menyanthes trifoliata), se  Vattenklöver